Ernst Herslow kan syfta på:

* Ernst Herslow (1836-1926), svenskt justitieråd
 Ernst C:son Herslow (1884-1967), svensk bankdirektör
 Ernst Herslow (1919-2003), svensk företagsledare